Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Richmond 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Nancy Gunter 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Billie Jean King (Campionessa)
 Nancy Gunter (semifinali)

 Wendy Overton (primo turno)
 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Karen Krantzcke (primo turno)
 Wendy Gilchrist (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Richmond 1972